Юрий Глушко́:
 Глушко, Юрий Анатольевич (род. 1991) — украинский футболист.
 Глушко, Юрий Косьмич (1882—1942) — украинский общественный и политический деятель Дальнего Востока.